FCSB (tidligere kendt som FC Steaua Bukarest, men normalt Steaua) er en rumænsk fodboldklub fra hovedstaden Bukarest. Klubben spiller i landets bedste liga, Liga I, og har hjemmebane på stadionet Arena Nationala. Klubben blev grundlagt den 7. juni 1947 og har siden da vundet 26 rumænske mesterskaber, 24 pokaltitler og én Europa Cup for mesterhold. Dette gør dem til den mest vindende klub i rumænsk fodbold gennem historien.

Titler 

 Rumænske Liga (23): 1951, 1952, 1953, 1956, 1960, 1961, 1968, 1976, 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 2006 , 2012 , 2013, 2014, 2015

 Rumænske Pokalturnering (26): 1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1976, 1979, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1996, 1997, 1999, 2004, 2005, 2011, 2015,2020

 Europa Cup for mesterhold (1): 1986

 UEFA Super Cup (1): 1986

Kendte spillere 
  Miodrag Belodedici
  Gheorghe Hagi
  Dan Petrescu
  Ilie Dumitrescu
  Marius Lăcătuş
  Gheorghe Popescu
  Adrian Ilie
  Daniel Prodan
  Dorinel Munteanu
  Bogdan Stelea

Danske spillere

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

 
Etableret i 1947